Stampeel, auch Stampel, latinisiert Stampelius ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Stampelius (1561–1622), lutherischer Theologe und Superintendent in Lübeck
 Nicolaus Stampeel (1673–1749), Hamburger Archivar und Bürgermeister
 Zacharias Stampeel (1654–1731), lutherischer Theologe, Pädagoge und Bibliothekar in Lübeck